Оршански рејон је појам који може да се односи на:

 Оршански рејон (Витепска област), рејон у југоисточном дијелу Витепске области у Бјелорусији
 Оршански рејон (Мариј Ел), рејон на сјеверу Мариј Ела у Русији